L'Indian National Football League 1997-1998 è stata la seconda edizione della massima serie del campionato professionistico indiano di calcio, disputato dal 13 dicembre 1997 al 22 marzo 1998 e concluso con la vittoria del Mohun Bagan Athletic Club.

Il capocannoniere del torneo è stato Raman Vijayan con 10 goals.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione.

Risultati

Calendario

Note

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
Campionato indiano di calcio